Марк Белл ( или ): Марк Стивен Белл (род. 1956) — настоящее имя американского барабанщика Марки Рамона.
  (1971—2014) — британский хаус-музыкант и музыкальный продюсер.
  (род. 1980) — канадский хоккеист.